Фосфоинозитид-3-киназы класса 2 (фосфатидилинозитол-3-киназа класс 2; ) — группа ферментов киназ, катализирующая реакцию фосфорилирования фосфатидилинозитола до фосфатидилинозитол-3-фосфата и имеющих похожую доменную структуру белка, субстратную специфичность и механизм активации. 

В клетках млекопитающих имеются 3 изоформы киназ этого класса:
PI3K-C2α
PI3K-C2β
PI3K-C2γ

См.также 
 Фосфоинозитид-3-киназа

Ссылки 
Stein RC( 2001) Prospects for phosphoinositide 3-kinase inhibition as a cancer treatment Endocr Relat Cancer 8:237-248 
Foster FM, Traer CJ, Abraham SM, and Fry MJ (2003) The phosphoinositide (PI) 3-kinase family J Cell Sci 116:3037-3040.

КФ 2.7.1